Tann kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Tann, Zürich, ort,

Tyskland 

 Tann, Bayern – kommun i Bayern, Niederbayern, 
 Tann (Rhön) – kommun i Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Hausen am Tann – en kommun i Baden-Württemberg